Příjmení Václavek nosí více různých osobností:

 Arnošt Václavek (1917–1941) – český palubní střelec 311. perutě RAF padlý během druhé světové války
 Bedřich Václavek (1897–1943) – český marxistický estetik, literární teoretik a kritik
 František Václavek (1886–1944) – československý legionář, důstojník, odbojář a oběť nacismu
 Jiří Václavek – více osob
 Ludvík Václavek (1931–2021) – český germanista
 Matouš Václavek (1842–1908) – regionální spisovatel z Valašska
 Vladimír Václavek (* 1959) – zpěvák a kytarista